Nahirne (ukrainisch ; russische Entsprechung /Nagornoje) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

Dörfer:
Nahirne (Bachtschyssaraj), Rajon Bachtschyssaraj, Autonome Republik Krim
Nahirne (Dolynska), Rajon Dolynska, Oblast Kirowohrad
Nahirne (Switlowodsk), Rajon Switlowodsk, Oblast Kirowohrad
Nahirne (Swerdlowsk), Rajon Swerdlowsk, Oblast Luhansk
Nahirne (Jaworiw), Rajon Jaworiw, Oblast Lwiw
Nahirne (Sambir), Rajon Sambir, Oblast Lwiw
Nahirne (Stryj), Rajon Stryj, Oblast Lwiw
Nahirne (Reni), Rajon Reni, Oblast Odessa
Nahirne (Okny), Rajon Okny, Oblast Odessa
Nahirne (Reschetyliwka), Rajon Reschetyliwka, Oblast Poltawa
Nahirne (Dubno), Rajon Dubno, Oblast Riwne
Nahirne (Sachnowschtschyna), Rajon Sachnowschtschyna, Oblast Charkiw
Nahirne (Satschepyliwka), Rajon Satschepyliwka, Oblast Charkiw
Nahirne (Saporischschja), Rajon Saporischschja, Oblast Saporischschja

Siedlungen:
Nahirne (Bachmut), Rajon Bachmut, Oblast Donezk

Siehe auch:
Hirne, Pidhirne, Sahirne
Nagornoje, russische Entsprechung